Tóth Tibor
 Tóth Tibor, a Miskolci Egyetem intézetigazgatója tanszékvezető egyetemi tanára, a műszaki tudomány doktora
 Tóth Tibor (1921–1964) író, műfordító, kultúrpolitikus
 Tóth Tibor (1929–1991) antropológus, igazgató, a biológiatudományok doktora
 Tóth Tibor (1929–2011) rendőrfőhadnagy, a Kántor néven közismert nyomozókutya „felettese”
 Tóth Tibor (?–2004) festő
 Tóth Tibor (1937–1959) segédmunkás, 1956-os forradalmár
 Tóth Tibor (1942–2020) gépészmérnök, egyetemi tanár
 Tóth Tibor (1957–2017) színész 
 Tóth Tibor (1966) labdarúgó (Dunaújváros)
 Tóth Tibor (1966) Jászai Mari-díjas színész 
 Tóth Tibor (1969) sportakrobata
 Tóth Tibor Karinthy-gyűrűs humorista
 Tóth Tibor (1969-) Hooligans együttes gitárosa és szövegírója
 Tóth Tibor (?) kosárlabdázó
 Tóth Tibor (1960) fotóművész
 Tóth Tibor (1993) labdarúgó (Dunaújváros PASE)
 Tibiton (1959) zenész, igazi neve Tóth Tibor

hasonló nevűek
 Tóth Tibor Pál (1942) Munkácsy Mihály-díjas belsőépítész
 Tóth Tiborné (1928) szakszervezeti vezető
 Vasváry-Tóth Tibor (1962) író, teológus, filozófus, könyvtáros, költő, zeneszerző

Jegyzetek